Droga Mleczna – galaktyka
filmy
 Droga mleczna – francusko-włosko-niemiecki film w reż. Luisa Buñuela z 1969 roku
 Droga mleczna – brazylijski film z 2007 roku
filmy o zbliżonym tytule
 Mleczna droga –  amerykański film z 1936 roku
 Mleczna droga –  polski film z 1951 roku
 Mleczna droga –  polski film z 1976 roku
 Mleczna droga – polski film psychologiczny z 1990 roku
 Mleczna droga –  węgierski film z 2007 roku

Przypisy